Gombás-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Gombás-barlang, pilisszentkereszti barlang.
 Gombás-barlang, szentgáli barlang.